U 14 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 14, un submarino del Tipo U 13 botado en 1911, que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue hundido el 5 de junio de 1915.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
 SM UB 14, un submarino alemán del Tipo UB I botado en 1915 que se rindió en 1918.
 SM UC 14, un submarino alemán del tipo Tipo UC I botado en 1915 y hundido el 3 de octubre de 1917.

  U 14 (1936), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue echado a pique el 2 de mayo de 1945.

 U 14 (S193), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1973 y desguazado en 1997.